

Musique

Album 

 , album de The Feeling sorti le  ;

 , album d'Annbjørg Lien et  sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi